Filariidae är en familj av rundmaskar. Filariidae ingår i ordningen Spirurida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Filariidae